Il singolare del torneo di tennis Asunción Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Gastón Etlis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Musa (semifinali)
 Gastón Etlis (finale)
 Christian Miniussi (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

 Eyal Ran (primo turno)
 Gabriel Silberstein (secondo turno)
 Jan Weinzierl (secondo turno)
 Ivan Baron (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Asunción Challenger 1995